Гурино — название населённых пунктов и водоёмов.

Россия 
 Гурино — хутор в Лебяжском районе Кировской области.
 Гурино — деревня в Вохомском районе Костромской области.
 Гурино — деревня в Октябрьском районе Костромской области.
 Гурино — деревня в Добрянском районе Пермского края.
 Гурино — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Гурино — деревня в Краснокамском районе Пермского края.
 Гурино — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Гурино — деревня в Режевском городском округе Свердловской области.
 Гурино — озеро в Тугулымском городском округе Свердловской области

Украина 
 Гурино — село в Харьковском районе Харьковской области.

См. также 
 Гурина